Vol. 3: (The Subliminal Verses) () — третий студийный альбом американской метал-группы Slipknot, выпущенный 25 мая 2004 года лейблом Roadrunner Records, а специальное издание, содержащее бонус-диск, было выпущено 12 апреля 2005 года. Это единственный альбом группы, спродюсированный Риком Рубином. После тура в поддержку своего второго альбома в 2001 году начались спекуляции относительно будущего группы; некоторые участники группы уже участвовали в сторонних проектах: To My Surprise, Murderdolls и реформированные Stone Sour. В 2003 году Slipknot переехали в особняк Рубина, чтобы работать над новым альбомом. Поначалу группа была непродуктивной; вокалист Кори Тейлор много пил. Тем не менее, группе удалось написать более чем достаточно материала для нового альбома. Vol. 3 считается первым альбомом Slipknot, который включил в себе более традиционные, мелодичные структуры песен, гитарные соло и акустические инструменты.

Альбом получил в целом положительные отзывы. AllMusic похвалил Slipknot за «стремление сделать его альбомом Slipknot», в то время как журнал Q добавил, что альбом был «триумфом» группы. Альбом вошёл в первую десятку по продажам альбомов в одиннадцати странах и стал платиновым в Соединённых Штатах. В 2006 году песня «Before I Forget» получила премию «Грэмми» в номинации «Лучшее метал-исполнение». В конце 2009 года «Before I Forget» была включена в список AOL «Лучшей металлической песни десятилетия». Roadrunner Records включили клип на песню «Duality» в список лучших музыкальных клипов в истории Roadrunner.

Запись 
Slipknot записали Vol. 3: (The Subliminal Verses) вместе с продюсером Риком Рубином в особняке () в Лос-Анджелесе, штат Калифорния в 2003 году. Ранее были предположения относительно возможности третьего альбома и будущего группы, так как некоторые участники работали в других музыкальных проектах. Когда альбом был завершен, группа заявила, что эти сайд-проекты «спасли группу» и «помогли [им] вырваться из ящика, в котором [они] были». Впрочем, вернувшись вместе и врабатываясь, их разногласия препятствовали процессу записи на начальном этапе. Во время интервью в 2008 году, барабанщик Джои Джордисон сказал, что «мы не говорили друг с другом в течение трех месяцев, мы просто сидели там, растрачивая деньги в гребаном особняке Гудини». Говоря ретроспективно, ударник Шон Крэхан утверждает: «в конце концов, мы устали, ожидая, когда уже херня случится. Мы собрались — у нас было несколько сортов пива (немного пива) — и написали очень вычурную, испоганенную песню под названием „Happy Ending“».

В интервью в 2003 году, Джои объяснил, что, несмотря на первоначальные проблемы, для альбома было написано более чем достаточно материала, и добавил, что «лучше, чтобы был материал, из которого можно выбирать, чем согласиться на дерьмо», в отличие от того как на предыдущих альбомах Slipknot определились слишком рано с меньшим количеством песен. Участники группы были разного мнения насчёт работы с продюсером Риком Рубином. Некоторые из них, учитывая личный опыт, сомневались в его приверженности к Slipknot, когда он разделил своё время между многими артистами сразу. В одном из интервью вокалист Кори Тейлор признался, что сильно пил на протяжении всего времени, проведённого в особняке: «Я просыпался и начинал пить, пока снова не вырубался». «Все, что я записал, когда пил, звучало как полное дерьмо», выражал он то, как недоволен был выбором вокала, который оказался на альбоме. В то же время перкуссионист Крэхан работал над «Voliminal: Inside the Nine», документальным видео о процессе создания альбома и последующих гастролей.

Иллюстрации 
Обложка альбома изображает «маску мэггота», разработанную Шоном Крэхэном. Маска была сделана из сшитой кожи с молнией вокруг области рта. Копии маски можно приобрести как часть товаров группы. Она показана в музыкальном видео «Vermilion» со второго сингла альбома, в котором появляется группа всякий раз, когда главная героиня носит маску.

Продвижение 

До выпуска альбома, группа выпустила «Pulse of the Maggots» в полном объёме, бесплатно загружаемый трек на ныне несуществующем сайте SK Radio. Он был доступен в течение одного дня, 30 марта 2004 года. Это также означило начало мирового тура Slipknot «The Subliminal Verses», начавшегося с их появления на «Jagermeister Music Tour», 4 мая 2004 года была выпущена в качестве первого официального сингла песня «Duality». Vol. 3: (The Subliminal Verses) был выпущен 25 мая 2004 года. Одновременно с выпуском альбома было выпущено специальное издание на 7-дюймовом красном виниле. Другие синглы с альбома включают «Vermilion», «Before I Forget» и «Blister Exists». 12 апреля 2005 года вышло специальное издание альбома, содержащее бонусный диск.

Музыкальные и лирические темы 
До выпуска Vol. 3, участники группы пообещали более экспериментальный альбом; барабанщик Джордисон описывал его так: «это почти как если бы Slayer наложить на Radiohead». Впервые в карьере Slipknot песни «Circle» и «Vermilion Pt. 2» исполнялись с акустическими, а не электрогитарами. По словам Todd Burns из Stylus, песни «Pulse of the Maggots» и «Before I Forget» объединяет стиль «ударный метал». Allmusic писал, что треки «Blister Exists», «Three Nil», и «Opium of the People» объединяют две крайности их узнаваемых граней метала с мелодичностью, и самые очевидные изменения в вокальном стиле. Entertainment Weekly писал, что альбом «[запрыгнул] между чрезмерно мощным быстрым металом и навязчивым акустическим роком».

Vol. 3 (The Subliminal Verses) был первым альбомом Slipknot, который не требовал возрастного ограничения, потому что не содержал ненормативной лексики. В 2008 году в интервью, гитарист Мик Томсон объяснил, что вокалист Тейлор отказался от использования ненормативной лексики, полагая, что могут последовать иски. Согласно Allmusic, лирика Vol. 3: (The Subliminal Verses) включает в себя метафоры и затрагивает такие темы, как гнев, недовольство и психоз. Отмечалось разнообразие в вокальном исполнении Тейлора;. Stylus особенно хвалил исполнение Тейлора на заключительном треке «Danger — Keep Away», а сам трек называл самым «гнетущим и эмоциональным» на альбоме. Burns отмечал, что у «Vermilion Pt. 2», есть «величественная вокальная гармония», а также, что «в целом риффы не потеряли своего воздействия, но кажется, что теперь группа хочет, чтобы вы также оценили и их вокальное и лирическое воздействие».

Отзывы критиков

Список композиций 

  bonus track в японской версии альбома
  Australian edition

Чарты и сертификации

Чарты

Сертификации

Примечания 

Альбомы Roadrunner Records
Альбомы Slipknot
Альбомы, спродюсированные Риком Рубином
Альбомы альтернативного метала
Альбомы ню-метала